Jéquier ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Jéquier (1868–1946), Schweizer Ägyptologe und von 1912 bis 1939 Professor an der Universität Neuchâtel
 Jean-Pierre Jéquier, Schweizer Archäologe und Speläologe
 Michel Jéquier (1909–1996), Schweizer Arzt und Heraldiker